Шяуля́йский уе́зд () — уезд на севере Литвы, занимает части этнографических регионов Жемайтия и Аукштайтия. Граничит с Латвией, а также с Тельшяйским, Таурагским, Каунасским и Паневежским уездами. Образован законом Литовской Республики о территориально-административных единицах, принятым 19 июля 1994 года.

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Самоуправления города Шяуляй
 Самоуправления Шяуляйского района (10 староств)
 Самоуправления Акмянского района (6 староств)
 Самоуправления Йонишкского района (10 староств)
 Самоуправления Кельмеского района (11 староств)
 Самоуправления Пакруойского района (8 староств)
 Самоуправления Радвилишкского района (14 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Шяуляйского уезда составляет 301 686 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница